

Sigle 
 Her/His Majesty's Government – Governo del Regno Unito
 Human menopausal gonadotrophin – gonadotropina umana menopausale
 HMG – Heavy Machine Gun (Mitragliatrice pesante)

Codici 
 HMG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hermannsburg (Australia)
 hmg – codice ISO 639-3 della lingua guiyang hmong sudoccidentale